Hildyard är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Henry Hildyard (1846–1916), brittisk general
 Reginald Hildyard (1876–1965), brittisk general

Efternamn